Stati Uniti d'America
 New Auburn – città della Contea di Sibley, Minnesota
 New Auburn – villaggio del Wisconsin